Ramers ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Heinz Ramers (* 1956), deutscher Sprachwissenschaftler
 Markus Ramers (* 1986), deutscher Politiker
 Peter Ramers (* 1954), deutscher Theologe